Завойко — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Завойко, Василий Степанович (1812—1898) — адмирал Российского императорского флота.
 Завойко, Василий Степанович (1875—1947) — предприниматель, советник и ординарец Л. Г. Корнилова летом 1917, внук адмирала.
 Завойко, Георгий Степанович (1875—1906) — российский офицер-подводник, внук адмирала Завойко.

Топоним 
 Завойко — бывшее название города Елизово.
 Завойко — посёлок, ныне в составе города Петропавловск-Камчатский.